Герб города Вельска — административного центра Вельского района Архангельской области Российской Федерации.

Описание и история герба 
В 1780 году Вельск стал уездным городом Вельского уезда Вологодского наместничества.

Герб Вельска был Высочайше утверждён императрицей Екатериной II 2 октября 1780 года вместе с другими гербами городов Вологодского наместничества  (ПСЗ, 1780, Закон № 15069). Описание герба Вельска гласило:

"Дегтемъ наполненная бочка въ золотомъ полѣ. В знакъ того, что обыватели того города онымъ производятъ знатный торгъ. В верхней части щита — Герб Вологды: «В красномъ полѣ щита видна выходящая из облака рука, держащая золотую державу с серебрянымъ мечемъ».

14 декабря 2005 года решением Собрания депутатов МО «Вельский район» № 143 был утверждён герб Вельского района. Герб района был создан на основе исторического герба Вельска и имел следующее описание: «В золотом поле лежащая червлёная бочка с золотыми обручами и чёрными потёками дёгтя из-под золотой втулки. В серебряной главе червлёный орнамент в виде косой решётки со сквозными ромбами в узлах и двойными червлёными косыми крестами в ячеях. В вольной части герб Архангельской области. Щит увенчан муниципальной короной «золотой территориальной короной о пяти зубцах установленного образца».

В 2006 году было образовано муниципальное образование «Вельское». Решения о возрождении или восстановлении исторического герба Вельска в качестве официального символа современного города и МО «Вельское», городскими властями пока не приняты.

См. также 
 Герб Вельского района
 Гербы населённых пунктов Архангельской области

Примечания

Источники 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное собрание законов с 1649 по 1900 г. — , 1990.
 Соболева Н. А. и др.  Гербы городов России. Альбом-справочник — М.: Профиздат — «Отечество», 1998. С.190. ил.
 Сперансов Н. Н. Земельные гербы России XII—XIX вв. — , «Советская Россия», 1974.
 Борисов И. В. Геральдика России / И. В. Борисов, Е. Н. Козина. — М., 2005. С. 119—128: ил. ISBN 5-17-030039-5, ISBN 5-271-11355-8
 Герб Вельска 

В
Вельск
Гербы с изображением руки, держащей меч
Гербы с изображением бочки